«I’d Rather Be Blue» (or «I’d Rather Be Blue over You (Than Be Happy with Somebody Else)») — песня из увидевшего свет в 1928 году музыкального фильма My Man производства кинокомпании Warner Bros. В этом фильме её исполняла Фанни Брайс.

Версия Барбры Стрейзанд 

Песня исполнялась Барброй Стрейзанд в фильме 1968 года «Смешная девчонка». Её версия достигла 19-го места в чарте «Easy Listening» американского журнала «Билборд».

Список треков 
7"-й сингл — Columbia 4-44622, 1968, США
 «Funny Girl»
 «I’d Rather Be Blue over You (Than Be Happy with Somebody Else)»"

Чарты

Примечания 

Песни 1928 года
Песни Фанни Брайс
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы 1968 года
Синглы Columbia Records